Die Lombardischen Versalien (auch Lombarden oder Lombardische Majuskeln) sind eine Schriftauszeichnung der Gotik (ab 12. Jh.). Als Teil der gotischen Buchschriften wurden Formen der Capitalis und noch mehr der Unziale im ganzen Mittelalter verwendet. Die Auszeichnungen wurden mehr gezeichnet als geschrieben.

Nach Karin Schneider sind „Lombarden“ ein Begriff aus der Inkunabelkunde über den Buchschmuck (also ein typografischer Begriff): »Zur Rubrizierung gehören auch die gerundeten unverzierten Initialen zu Text- und Kapitelbeginn, die als Lombarden bezeichnet werden.«

Bernhard Bischoff erwähnt die paläografische Herkunft der Lombarden: »Bescheidenere Anfangsbuchstaben haben die schweren, bauchigen Formen der gotischen Majuskel (Lombarden);  die fast ausschließlich verwendeten Farben sind Blau und Rot, im Wechsel ...«

František Muzika beschreibt die „sogenannten“ Lombarden mit dem Begriff ältere gotische Buchmajuskel (für Überschriften) oder, noch treffender, Gotische Unziale.

Ursprung und Verbreitung 

Vom 12. bis zum 16. Jahrhundert wurden neben reich geschmückten Initialen zusätzlich „Lombardische“ Versalien für Hervorhebungen in den Texten der gotischen Minuskel verwendet. Bei diesen Lombarden handelt es sich um relativ kleine, schmucklose oder nur wenig verzierte Unzialbuchstaben in roter oder blauer Farbe. Sie wurden mit einer Rohrfeder oder einem Gänsekiel geschrieben. Die Tinte wurde aus Mennige (minium) oder aus blauen (lazurium) Pigmenten in Wasser, unter Zusatz von Eiweiß oder Eigelb, angesetzt.

In Handschriften 
In der Buchgestaltung zählen Lombarden zum Buchschmuck. Sie sind Schmuck- und Gliederungsbuchstaben in spätmittelalterlichen Handschriften und Inkunabeln, die sich deutlich von Kapitel-Initialen unterscheiden. Lombarden („Absatz-Initialen“) sind größer als die normalen Buchstaben, die sich sogar über zwei oder drei Verszeilen erstrecken können. Ein Versal (ein Großbuchstabe) kennzeichnete damit den Anfang von einer Vers-Zeile.

Es sind bauchige (unziale) Buchstaben in Form von „Majuskeln im gotischen Stil“ wie die Gotische Majuskelschrift auf Grabplatten (Epitaphen), Taufbecken oder Glocken. Die Buchstaben passten sich der äußeren Kontur eines Quadrates oder Rechtecks an. Im Gegensatz zu den umfangreichen Initialen sind sie nicht oder nur spärlich verziert: mit groben Ornamenten, z. B. Fleuronnés (stilisierte Maiglöckchen, Blätter und Blüten), schlichten Schleifen oder mit senkrechten (bei C oder E) bzw. waagrechten Strichen (bei M oder U). Einfache Lombarden wurden in wenigen Zügen gezeichnet und direkt mit der Feder ausgemalt (die „Auszeichnung“). Rötliche Lombarden werden als „Rubrizierte Lombarden“ bezeichnet. Auch bei heutigen Kalligrafen ist diese gotische Zier-Unziale beliebt.

In Buchdrucken 
Die Verbreitung der Schriftauszeichnung erlebte im 15. Jh. in Frankreich einen Höhepunkt (mit Fleuronné-Ornamenten) und in Deutschland mit den „Maiglöckchen-Initialen“ von Günther Zainer. Moderne Typografen wie William Morris und Frederic Goudy machten sie wieder populär („Uncial Gothic Capitals“).

Die Auszeichnungen in der Gutenberg-Bibel entstanden im Anschluss an den Buchdruck. Sie waren die Aufgabe des Rubrikators. Gutenbergs Nachfolger, Peter Schöffer, druckte den Psalter 1457 bereits mit roten, einzeiligen und zweizeiligen Lombarden (Q) in zwei Druckdurchgängen.

Siehe auch 
 Majuskel
 Versalien
 Initiale
 Gotische Buchmalerei: Stilmerkmale
 Rubrizierung

Quellen 
 Wolfgang Beinert: typolexikon - Lombarde (Digitalisat)
 E. Stiebner/W.Leonhard: Bruckmann’s Handbuch der Schrift. Bruckmann, München 1985, ISBN 3-7654-1940-0.
 Albert Kapr: Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben. Verlag der Kunst, Dresden 1971.
 František Muzika: Die schöne Schrift in der Entwicklung des lateinischen Alphabets. Artia, Prag 1965. Bd. I.
 Bernhard Bischoff: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters. 4. Auflage, Erich Schmidt, Berlin 2009, ISBN 978-3-503-09884-2.
 Karin Schneider: Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten: Eine Einführung. 3. Auflage. Walter de Gruyter & Co KG, Berlin 2014, ISBN 978-3-11-037308-0.

Weblinks 
 Hubert Leonhard Graf: Lombardische VERSALIEN
 Tutorium Uni-Zürich: Schriftgeschichte – Unziale
 Sonja Steiner-Welz: Von der Schrift und den Schriftarten. Band 8 (2006), Seite 128–132: Aufgebaute und gezeichnete Unziale
 Norbert Bartz: onlineBibliothek - Alte Schriften Lombardische MAJUSKEL (mit PC-Font)

Einzelhinweise 

Typografie
Schriftart (Paläographie)
Kalligrafie